

Geografia 
 Casaretto – località di Besana in Brianza, in provincia di Monza e Brianza

Persone 
 Michele Casaretto – politico italiano
 Pietro Francesco Casaretto – abate italiano